Sostratos z Knidos – grecki architekt
 Sostratos z Sykionu – grecki atleta